Podosporium är ett släkte av svampar. Podosporium ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Podosporium